CEQ, sigle composé des trois lettres C, E et Q, peut faire référence à :
 Centrale de l'enseignement du Québec, un autre nom de la Centrale des syndicats du Québec.

CEQ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Cannes - Mandelieu, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code